

Населені пункти та їхні частини
 Кемпіна — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Кемпіна — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Кемпіна — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Кемпіна — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Кемпіна — село в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Кемпіна — село в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Кемпіна — частина міста Брвінув у Прушковському повіті Мазовецького воєводства
 Кемпіна — частина села Семехув у гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Кемпіна — частина села Стара в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Кемпіна — частина села Домбрувка в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Кемпіна — колонія в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки